

Toponymie

Ndao, une île d'Indonésie voisine de Rote dans la province des petites îles de la Sonde orientales.

Patronymie 
les wolofs du senegal
Fary Ndao, ingénieur géologue, militant et esayiste sénégalais.
Mame Awa Ndao, une escrimeuse sénégalaise.
Mariama Ndao, une judokate sénégalaise.
Momar Ndao, un ingénieur commercial sénégalais.
Mouhamed Ndao, un grand nom de la lutte sénégalaise.
Moussa Ndao, un footballeur sénégalais.